Krieger-Gnädig, een Duits motorfietsmerk;
 KG (Knight of the Garter), de mannelijke afkorting van de ridderorde (Orde van de Kousenband);
 Kennemer Gasthuis, ziekenhuis (op meerdere locaties) in Haarlem.
 Kirgizië, de ISO 3166-1 alpha-2-code

kg kan verwijzen naar
 kilogram, de internationale standaardeenheid voor massa.

k.g. kan verwijzen naar:
 kort geding, een versnelde civiele procedure.